Софія Бранденбург-Ансбахська (1485—1537) — донька маркграфа Бранденбург-Ансбаху Фрідріха I та польської королівни Софії Ягеллонки, дружина герцога Леґніцького Фрідріха II.
 Софія Бранденбург-Ансбахська (1535—1587) — донька маркграфа Бранденбург-Ансбаху Георга та саксонської принцеси Емілії,  дружина герцога Леґніцького Генріха XI.
 Софія Бранденбург-Ансбахська (1614—1646) — донька маркграфа Бранденбург-Ансбаху Йоакіма Ернста та графині Зольмс-Лаубахської Софії, дружина спадкоємного принца Бранденбург-Байройту Ердманна Августа.

Сторінки-неоднозначності людських імен